La bataille de Newbury peut faire référence à :
 la première bataille de Newbury qui se déroule le  ;
 la seconde bataille de Newbury qui se déroule le .